Brko může být:
 Pero – lidový název pro rohovitý derivát pokožky ptáků
 Brčko (slámka)
 slangově joint (cigareta marihuany)
 Michal Petřík – táborský narkoman

zkratky
 Biologicky rozložitelný odpad (zkratka BRO a BRKO) – druh komunálního odpadu

Podobné názvy 
 Brdo
 Brk, Ptačí brk (psací náčiní)